Аманжо́лов — казахская фамилия. Известные носители:

 Аманжолов, Алтай Сарсенович (1934—2012) — сын Сарсена Аманжолова, языковед-тюрколог.
 Аманжолов, Касым Рахимжанович (1911—1955) — казахский советский поэт.
 Аманжолов, Садык Аюкеевич (1885—1941) — казахский общественно-политический деятель, юрист.
 Аманжолов, Сарсен Аманжолович (1903—1958) — языковед-тюрколог, доктор филологических наук, отец Алтая Аманжолова.

 Аманжолова, Дина Ахметжановна (также Киселёва; род. 1957) — российский историк, специалист по истории Казахстана.
 Аманжолова, Зауреш Джуманалиевна (род. 1958) — казахстанский государственный и общественный деятель.